Сентено () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сентено, Вальтер (род. 1974) — коста-риканский футболист, атакующий полузащитник.
 Сентено, Эдвард (род. 1984) — боливийский футболист, защитник.
 См. также 
 «Министро Сентено» — крейсер чилийских ВМС конца XIX века.